Örsjö landskommun var namnet på två, numera upplösta, svenska landskommuner:

Örsjö landskommun, Skåne
Örsjö landskommun, Småland